

События 
 Победа Карла Мартелла над Нейстрией при Вини (к югу от Камбре).
 Арабская армия и флот (до 1800 судов) приближались к городу Константинополю. Феодосий по просьбам вельмож сложил с себя власть и с сыном постригся в монахи в Эфесе. Вельможи выдвинули в императоры Льва.
 717—802 — Исаврийская династия в Византии.
 717—741 — Император Византии Лев III Исавр (ок.680-741, 18.2).
 Лев выдал свою дочь Анну за армянского полководца Артавазда и возвысил его. Лето — Арабы взяли Пергам, переправились во Фракию, завоевали там много городов и осадили Константинополь. 1 сентября — К городу подошёл огромный арабский флот и встал у Сосфенийской пристани. 20 тяжелогружёных судов Льву удалось сжечь. Зима — Голод и лишения в арабском войске. Ромеи стойко сопротивляются.
 717—720 — Халиф Умар II.
 717—718 — Осада арабами Константинополя.
 Марчелло Тегаллиано (? — 726) — 2-й венецианский дож.
 Нашествие хазаров на Азербайджан.

Скончались 
 Анафесто, Паоло Лучио

См. также

Примечания